Konrad Wallenrod – powieść poetycka Adama Mickiewicza.
 Konrad IV von Wallenrode – wielki mistrz zakonu krzyżackiego.

Strony ujednoznaczniające